Die Abkürzung RVZ steht für:
 Revierzentrale
 Rudolf-Virchow-Zentrum
 Roveziege 

Abkürzung